

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Победа скифского вождя Мадиаса над Мидией. Гибель Фраорта.
 Посольство в Ассирию эламитов Хумпантахраха и Набудамика. Начало войны Ассирии с Эламом. Победа ассирийцев над эламитами в битве под Сузами. Взятие Суз. Казнь царя Элама Теуммана и его сына Итуни. На престол Элама возводят ставленника Ассирии Хумпанникаша, старший сын Уртаки. Несколько округов Хидали выделяют сыну Уртаки Таммариту. Разгром ассирийцами гамбулийского князя Дунану.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Цисцы воевали с Чжэн.
 Летом князь Малого Чжу (Сяочжу) прибыл в Лу для аудиенции.
 Летом в Чжэн был казнён сановник Шэнь-хоу.
 В 7 луне состоялся съезд князей и был заключён договор в Нин-у (местность в Лу), присутствовали князья Ци, Сун, Лу, чэньский наследник Куань и чжэнский наследник Хуа. Тогда же луский гун-цзы Ю отправился в Ци.
 В 7 луне умер князь Цао Чжао-гун (Бань), ему наследовал Сян (Гун-гун, эра правления 652—618), зимой Чжао-гун был похоронен.
 В 12 луне, в день дин-вэй умер царь Чжоу Хуэй-ван, ему наследовал сын Чжэн (Сян-ван, эра правления 651—619), который «опасался Тай-шу» (то есть Шу-дая, сына Хуэй-вана от старшей жены Хуэй-хоу). В «Чуньцю» известие о смерти вана помещено под 12 луной 652 года. По «Цзо чжуань», Хуэй-ван умер уже зимой 653 года, но Сян-ван боялся Шу-дая и обратился за помощью в Ци, а лишь на следующий год, получив поддержку князей, объявил траур.

См. также

Примечания